Ки́льюнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кильюнен, Аннели (род. 1957) — финский политик, член Парламента Финляндии (с 2003).
 Кильюнен, Киммо (род. 1951) — финский политик, член Парламента Финляндии (1995—2011).